Oman nebo Omán může být:
 Oman (Inula)  – rod vytrvalých rostlin z čeledi hvězdnicovitých
 Oman britský (Inula britannica) 
Oman pravý (Inula helenium), jehož kořen má léčebné využití 
 Oman mečolistý (Inula ensifolia)
Oman oko Kristovo (Inula oculus-christi)
Oman vrbolistý (Inula salicina)
 Omán (oficiálně Sultanát Omán) – arabský stát v jihovýchodní části Arabského poloostrova
 Oman TV – ománská televizní stanice
 Oman LNG – společnost
 Oman Air – aerolinie